Jacamim pode-se referir a:
 A árvore Pequiá-marfim (Aspidosperma desmanthum);
 Uma ave gruiforme da familia Psophiidae:
 Jacamim-de-costas-verdes (Psophia viridis)  
 Jacamim-de-costas-brancas (Psophia leucoptera)
 Jacamim-de-costas-cinzas (Psophia crepitans)

Desambiguação